Folklorna skupina Bilje osnovana je u sklopu Hrvatsko–mađarskog kulturnog centra početkom veljače 2005. godine. U svom početku skupina je imala dvadesetak odraslih članova.

Djelovanje 
FS Bilje ima za cilj njegovanje tradicijske kulture Hrvatske, kako plesom tako i pjesmom te narodnih običaja kraja iz kojeg dolazi tj. Baranje, ali i cijele Hrvatske.

Dosadašnjim radom i zalaganjem njenog voditelja i samih članova Folklorne skupine ostvareni su mnogobrojni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu; (Mađarska, Njemačka) te na domaćoj sceni uzvratni posjeti gostiju iz ostalih folklornih društava diljem Hrvatske i inozemstva. 

Važno je napomenuti da kod mlađe skupine djece ima čak i mlađih od 4 godine. Kod odraslih je članstvo također raznoliko (što se godina tiče); od 15 – 50 a što samo čini ovu folklornu skupinu još boljom i zanimljivijom.

Odnedavno Folklorna Skupina Bilje ima i svog glazbenog voditelja, te čvrsto vjerujemo da ćemo na ovaj način još bolje i kvalitetnije predstavljali široj javnosti ljepotu hrvatskog folklora. 

Skupina redovito organizira svoj godišnji koncert kao prikaz dosadašnjeg rada te sudjeluje u raznim manifestacijama na području Općine Bilje te ostalim događanjima.

Hrvatska kulturno-umjetnička društva